TAFS steht für:
 TAFS (Band), schweizerische Band
 Taktische Aufklärungsfliegerstaffel der Luftstreitkräfte der NVA

TAFS